Allenhurst kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Allenhurst (Georgia)
Allenhurst (New Jersey)